Contini, como apellido, puede referirse a:

 Gavino Contini (1855-1915), poeta extemporáneo italiano.
 Gianfranco Contini (1912-1990), crítico literario y filólogo italiano.
 Giovanni Battista Contini (1641-1723), arquitecto italiano del Barroco.
 Matteo Contini (n.1980), futbolista italiano.
 Nikita Contini (n.1996), futbolista ucraniano-italiano.
 Silvano Contini (n.1958), ciclista italiano.